

Оттервілл — місто, штат Іллінойс
 Оттервілл — місто, штат Міссурі